Isaura fait notamment référence à :
 Isaura, un ancien évêché ;
 Isaura, capitale de la région historique d'Isaurie en Asie Mineure dans l'actuelle Turquie ;

Titres 
 L'Esclave Isaura, roman abolitionniste brésilien de Bernardo Guimarães paru en 1875, objet de deux adaptations que sont :
 Isaura, telenovela brésilienne diffusée de 1976 à 1977 sur le réseau de télévision Globo ;
 Isaura, telenovela brésilienne diffusée de 2004 à 2005 sur le réseau de télévision Record.

Patronyme 
 Maria Isaura Pereira de Queiroz (1918-), sociologue brésilienne.

Prénom 
 Isaura (1989-), auteure-compositrice-interprète portugaise.

Voir aussi 
 Isaure
Patronyme brésilien